Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 1992 в Альбервиле проводились с 17 по 22 февраля 1992 как показательный вид спорта. Матчи проходили на крытой арене «Олимпийский каток, Пралоньян-ла-Ванойз» в коммуне Пралоньян-ла-Ванойз, находящейся в 50 километрах от Альбервиля.

В мужском и женском турнирах приняли участие 8 мужских и 8 женских сборных команд.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Формат турнира 
И в мужском, и в женском турнирах принимали участие по 8 команд.

На первом, групповом этапе команды, разбитые на две группы по 4 команды, играли между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, команды, занявшие в обеих группах 3-е места, разыгрывали 5-е и 6-е место; занявшие в группах 4-е места разыгрывали 7-е и 8-е место. Команды, занявшие на групповом этапе 1-е и 2-е места, выходили в медальный раунд, где играли по олимпийской системе: сначала встречались в полуфиналах, победители полуфиналов встречались в финале, проигравшие разыгрывали бронзовую медаль за 3-е место.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B 

 команды, выходящие в плей-офф

Игры за 5—8 места 

Матч за 5-е место

Матч за 7-е место

Плей-офф

Финал

Женщины

Составы команд

Групповой этап

Группа A 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в двухраундовые тай-брейки за выход в плей-офф

Тай-брейки 
В 1-м раунде встречались команды Германии и Великобритании, победитель выходил в плей-офф с 1-го места. Проигравший встречался во 2-м раунде тай-брейка с командой Норвегии за выход в плей-офф со 2-го места.

Группа B 

 команды, выходящие в плей-офф

Игры за 5—8 места 

Матч за 5-е место

Матч за 7-е место

Плей-офф

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный отчёт о проведении Зимней Олимпиады 1992 
 Программа соревнований зимних Олимпийских игр 1992 в Альбервилле: кёрлинг

1992
Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 1992
1992 год в кёрлинге
Кёрлинг во Франции